Чемпионат Литвы по международным шашкам 2015 года в быстрой программе прошёл в Вильнюсе 17 января. В турнире разыгрывались национальные титулы среди мужчин и женщин. На старт в субботу вышли 13 спортсменов, из них два международных гроссмейстера, три международных мастера, один мастер ФМЖД. 

 мужчины

 — Эдвард Бужинский,

 — Алексей Домчев ,

 — Артур Тункевич.

 женщины

 — Ромуальда Шидлаускене,

 — Лайма Адлите,

 —  Летиция Дубицкайте.

Регламент 

Контроль времени: 10 минут + 7 сек/ход. Система турнира: швейцарская система, 7 туров.

Таблица 
За титул чемпионки Литвы был сыгран дополнительный матч Romualda Šidlauskienė vs.  Laima Adlytė 3-1.

Ссылки 
Артур Тункевич.  Чемпионат Литвы по международным шашкам (блиц, быстрая игра). Вильнюс, 17-18.01.2015
Спортивные соревнования в Вильнюсе
2015 год в шашках
События 17 января
Спорт в Литве в 2015 году
Чемпионаты Литвы по международным шашкам